Dolfin steht für:

 Dolfin, venezianische Patrizierfamilie

Dolfin ist der Familienname folgender Personen:

 Daniele Dolfin (1688–1762), italienischer Kardinal

 Zaccaria Dolfin (1527–1583), italienischer Kardinal

Siehe auch:
 Palazzo Dolfin
 Dolphin
 Dauphin
 Delfino